Face to face est l'équivalent en anglais de l'expression française face à face. Elle peut désigner :

Télévision 

 , jeu télévisé américain diffusée de 1946 à 1947 sur  ;

 , émission de télévision diffusée de 1995 à 1998 sur  ;
 , émission de télévision diffusée de 1959 à 1962 sur  ;
 , émission de télévision diffusée de 2010 à 2013 sur .

Cinéma 

 , film américain de John Brahm et Bretaigne Windust sorti en 1952 ;
 , titre anglais de , film croate de Branko Bauer sorti en 1963 ;
 , titre anglais du Dernier Face à face (Faccia a faccia), film italien de Sergio Sollima sorti en 1967 ;
 , titre anglais de Face à face (Ansikte mot ansikte), film suédois d'Ingmar Bergman sorti en 1976 ;
 , titre anglais de , film albanais de Kujtim Çashku sorti en 1979 ;
 , film australien de Michael Rymer sorti en 2011.

Musique

Groupes 

 Face to Face, groupe américain de new wave formé en 1979 et séparé en 1988 ;
 Face to Face, est un groupe punk californien. Le groupe, formé en 1991, se sépara à la fin de 2003, mais effectua une tournée d'adieu en 2004 aux États-Unis.
 Face to Face, groupe français de heavy metal formé en 1990 ;

Albums 

 Face to Face, est un album de pop rock du groupe britannique The Kinks datant de 1966 ;
 Face to Face, album du groupe de rock australien The Angels (également connu sous le nom de Angel City) sorti en 1978 ;
 Face to Face, album du groupe irlandais Westlife sorti en 2005.

Chanson 

 , single de  sorti en  ;

 , chanson d'Alabama présente sur l'album  sorti en  ;
 Face to Face, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Gary Barlow présente sur l'album  sorti le  ;
 Face to Face, chanson de KAT-TUN présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Face to Face, chanson de  présente sur l'album Batman : Le Défi sorti le .